John Wemyss kan syfta på:

* John Wemyss av Logie (1569–1596), skotsk hovman
 John Wemyss (1579–1636), skotsk exeget 
 John Wemyss, 1:e earl av Wemyss (1586–1649), skotsk ädling